Пекорини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пекорини, Никола (род. 1957) — итальянский кинооператор.
 Пекорини, Симоне (род. 1993) — итальянский футболист.